Jan Góra (1896–1985) – major piechoty Wojska Polskiego, legionista, zastępca dowódcy 9 pp Leg., odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, ojciec Tadeusza
 Jan Góra (ur. 1936) – polski malarz, grafik, rysownik, profesor malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 Jan Góra (1948–2015) – dominikanin, prezbiter, doktor teologii, duszpasterz akademicki